Stephen Brown peut référer à :
  (1924-), juge britannique, membre du Conseil privé du Royaume-Uni ;
 Stephen Brown (1948-), compositeur classique canadien ;
  (1961-), entrepreneur et producteur de cinéma et de médias américain ;
 Stephen Brown, réalisateur britannique ;
 , chanteur d'opéra américain ;
 Stephen Brown (1881-1962), auteur, bibliographe, bibliothécaire et prêtre catholique irlandais ;
  (1956-), canoéiste britannique ;
 , dramaturge anglais ;
 , scientifique spécialiste des matériaux à l'université de Swansea ;
  (1829-1882), hommes politique des Nouvelles-Galles du Sud ;
 , chercheur britannique, directeur du Medical Research Council (MRC) et du Mammalian Genetics Unit (MGU) de Harwell (Oxfordshire).

Voir aussi 
 Steve Brown